Diese Liste enthält alle Sonnenfinsternisse des 20. Jahrhunderts, die von der Erde aus zu beobachten waren, einschließlich solcher mit rein partieller Sichtbarkeit.

Überblick 
Es ereigneten sich 228 Sonnenfinsternisse, das sind weniger als der langjährige Durchschnittswert von 238 Sonnenfinsternissen pro Jahrhundert. In 79 Jahren fanden jeweils nur zwei Finsternisse statt, was der minimal möglichen Anzahl entspricht. Das theoretische Maximum von fünf Finsternissen wurde im Jahr 1935 erreicht, je vier Finsternisse gab es in den Jahren 1917, 1946, 1964, 1982 und 2000. Zwei Finsternisse innerhalb eines Monats gab es im Juli 2000.

Die folgende Tabelle enthält die Anzahl der Sonnenfinsternisse des 20. Jahrhunderts differenziert nach den verschiedenen Arten von Finsternissen:

Sowohl die längste totale als auch die längste ringförmige Finsternis fanden im Jahr 1955 statt: Die längste totale Sonnenfinsternis am 20. Juni wies eine maximale Totalitätsdauer von 7 Minuten und 8 Sekunden auf. Die längste ringförmige war am 14. Dezember, die ringförmige Phase dauerte dabei maximal 12 Minuten und 9 Sekunden.

Legende 
Die folgende Tabelle enthält alle Sonnenfinsternisse des 20. Jahrhunderts. Sie enthält folgende Spalten:
Zeitpunkt: Die Zeitangaben sind in Terrestrischer Zeit (TT). Zu Beginn des Jahrhunderts waren TT und Universal Time (UT) annähernd gleich, am Ende des Jahrhunderts betrug die Differenz zwischen TT und UT 64 Sekunden (ΔT).
Art: Mögliche Arten sind total, ringförmig, hybrid und partiell.
Saros: Die Nummer des Saros-Zyklus, dem die Finsternis angehört. Ist die Nummer ungerade, findet die Finsternis in der Nähe eines aufsteigenden Mondknotens statt, ist sie gerade, an einem absteigenden.
Gamma: Der Gamma-Wert einer Sonnenfinsternis, d. h. der geringste Abstand der Schattenachse vom Erdmittelpunkt.
Größe: Die maximale Größe der Finsternis entsprechend der von der NASA verwendeten Definition.
Dauer: Ist die Dauer der totalen oder ringförmigen Phase der Finsternis an dem Ort, an dem die Achse des Kernschattenkegels des Monds dem Erdmittelpunkt am nächsten ist (Greatest Eclipse). Dies entspricht im Regelfall etwa der längsten Dauer der Finsternis.
Pfadbreite: Die Breite des Pfads des Kernschattens bzw. der Zone der ringförmigen Verfinsterung während Greatest Eclipse (siehe Dauer) in Kilometern. Bei totalen Finsternissen entspricht dieser Wert nahezu der maximalen Breite des Kernschattens.
Sichtbarkeitsgebiet: Gebiete, in denen die Sonnenfinsternis zu sehen ist. Bei totalen, hybriden oder ringförmigen Finsternissen zunächst einschließlich der Gebiete mit partieller Sichtbarkeit angegeben, anschließend separat die Gebiete mit totaler bzw. ringförmiger Sichtbarkeit. Bei solchen Finsternissen ist zudem vor der Aufzählung der Gebiete mit ringförmiger oder totaler Sichtbarkeit ein Weblink enthalten, der eine Seite der NASA zur Darstellung des Finsternispfads aufruft.

Sonnenfinsternisse des 20. Jahrhunderts

Siehe auch 
 Liste von Sonnenfinsternissen
 Liste der Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts
 Liste der zentralen Sonnenfinsternisse in Europa im 21. Jahrhundert

Literatur 
 Hermann Mucke, Jean Meeus: Canon of solar eclipses: −2003 to +2526. Astronomisches Büro, Wien 1992

Einzelnachweise

Weblinks 
 NASA: Solar Eclipse Page
 Sonnenfinsternis-Info: Sonnenfinsternisse in Mitteleuropa 1951–2050

!20 Jahrhundert
Sonnenfinsternisse #20 Jahrhundert
Ereignis (20. Jahrhundert)